Алекса́ндр Лео́нович Грю́нберг-Цветино́вич (1 марта 1930, Ленинград — 3 марта 1995, Санкт-Петербург) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, исследователь индоиранских языков. Сын издательского работника Леона Борисовича Грюнберга (1883—1938) и переводчицы Нины Алексеевны Цветинович-Грюнберг.

Биография 
В 1952 году окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета по кафедре иранской филологии и уже в следующем году поступил в аспирантуру Института языкознания под руководством И. И. Зарубина. Всю жизнь посвятил работе в Институте лингвистических исследований РАН. В 1963 году Александр Леонович получил степень кандидата филологических наук, защитив диссертацию «Язык североазербайджанских татов». В 1973 году, защитив работу «Языки Восточного Гиндукуша», был удостоен докторской степени и с тех пор преподавал на Восточном факультете.

Научная деятельность

Экспедиции 
Грюнберг-Цветинович провёл ряд исследований в области индоиранских языков, внеся большой вклад в советскую иранистику. В 1950—1960-х годах исследовал языки и диалекты Азербайджана, Туркмении и Афганистана. На основе этих исследований написал серию статей и монографических работ о грамматике, переводов и словарей. Александр Леонович является автором около ста публикаций.

Научные публикации 
Книги о языках Восточного Гиндукуша:

 Языки Восточного Гиндукуша. Мунджанский язык. Тексты, словарь, грамматический очерк. Л., 1972.
 Языки Восточного Гиндукуша. Ваханский язык. Тексты, словарь, грамматический очерк. М., 1976.
 Языки Восточного Гиндукуша. Язык кати. Тексты, грамматический очерк. М., 1980.

О языках Афганистана:

 Очерк грамматики афганского языка (пашто). Л., 1987.
 Афганистан: Языковая ситуация и языковая политика // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 47. 1988.

Другие:

 Язык североазербайджанских татов. Л., 1963.
 Сказки народов Памира / Пер. с памирских языков. М., 1976.
 Сеистанский диалект в Серахсе // КСИНА. 67: Иранская филология. М., 1963.
 К диалектологии дардских языков (глангали и земиаки) // Индийская и иранская филология: Вопросы диалектологии. М., 1971.
 Языки мира. Дардские и нуристанские языки. М., 1999.

Примечания

Литература 
 
 Индоиранское языкознание и типология языковых ситуаций. Сборник статей к 75-летию профессора А. Л. Грюнберга (1930—1995) / отв. ред. М. Н. Боголюбов. СПб., 2006.

Ссылки 
 
 

Лингвисты по алфавиту
Лингвисты СССР
Иранисты
Лингвисты России
Востоковеды России
Востоковеды СССР
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета